Chris Klein is de naam van verschillende personen.

 Chris Klein (acteur) - Een Amerikaans acteur.
 Chris Klein (voetballer) - Een Amerikaans voetballer.